Schmalix ist der Name von:

 Adolf Schmalix (1890–1957?), deutscher Publizist
 Heinz Schmalix (1910–1975), deutscher Hockeyspieler
 Hubert Schmalix (* 1952), österreichischer Künstler